Китовая аллея — древнее эскимосское святилище на острове Итыгран (Чукотка), археологический комплекс, представляющий собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей и черепов гренландских китов. Комплекс открыт в 1976 г. группой исследователей из Института этнографии АН СССР под руководством М. А. Членова. Аллея датируется XIV—XVI вв. н. э. и относится к позднему периоду древнеэскимосской культуры пунук, для основной фазы которой (VIII—X вв. н. э.) характерно обрамление погребений китовыми черепами.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Статья на сайте «Художники Севера» 
 Китовая аллея на Викимапии 

Археологические объекты Чукотского автономного округа
Провиденский район